{{infobox animanga personaje serie
|serie            = Inuyasha
|nombre           = Sesshomaru
|otrosnombres     = Yako (forma de gran perro)
|edad             = +1000 
|altura           = 1.80 m (estimado)
|peso             = 80 kg
|ocupación        = 
|procedencia      = Japón feudal
|raza             = Inu Daiyōkai
|familia          = Inu no Taishō (padre) † Inu no Kami (madre)Inuyasha (medio hermano)Rin (pareja)Towa (hija)Setsuna (hija)
|seiyu            = Ken Narita
|doblador         =  Albert Roig Anto Alfredo Gabriel Basurto Carles di Blasi
}}

 es un personaje y Antihéroe del manga y anime Inuyasha, donde es el hermano del protagonista, Inuyasha.

Sessho en japonés significa "asesinato"; mientras que Maru es un sufijo que se agregaba antiguamente a las palabras para indicar que se estaban utilizando en calidad de sustantivos propios sin alterar su significado original.

Sesshōmaru ha sido catalogado como un personaje muy apuesto, por su cabello largo, piel blanca y de apariencia suave, sin mencionar sus garras que son en extremo filosas y algunos detalles como su luna de color azul morado y las franjas de color violeta en sus mejillas y sobre sus ojos que en realidad son rasgos permanentes de su piel. Su verdadera forma de demonio es de un perro blanco gigante, llamado Yako, aunque es muy extraño que tome esta forma, ya que en ella libera todo su poder y no encuentra según su opinión alguien digno de una batalla en serio.

Sesshōmaru lleva un kimono masculino blanco, sobre el cual lleva una armadura de acero con púas, lleva un obi de color amarillo en la cintura en el que porta a Tenseiga, a Tōkijin (antes de ser destruida) y a Bakusaiga; sobre el hombro derecho lleva su estola de color blanco (Mokomoko) que es parte de su cuerpo pero no es la cola, como se llegó a pensar. Su función llega a parecerse a la de un escudo.

Historia 
Sesshōmaru es un poderoso demonio (daiyōkai, literalmente gran yōkai). Frecuentemente aparece distante e indiferente y raras veces muestra alguna emoción más allá de un pequeño disgusto o insatisfacción. Se considera a sí mismo como un ser superior y es cruel con las demás personas, a pesar de que se muestra protector ante sus seguidores. No le preocupan mucho los demás y piensa en los humanos como simples mortales, en ocasiones repugnantes y sin importancia.Desea convertirse en un ser aún más fuerte de lo que es, aunque ya es bastante fuerte, incluso mucho más que Naraku, el villano principal de la historia. Cree que la lucha es el único modo de supervivencia y desprecia a su medio hermano Inuyasha por ser mitad humano y mitad bestia además que por culpa de su madre humana Izayoi su padre muere tratando de salvarla, lo que lo convierte en un ser débil igual que los humanos. Sesshomaru odio a Inuyasha durante algún tiempo porque se sintió traicionado ya que Inuyasha no acudió a la guerra que hubo para reclamar el territorio que pertenecia a su padre porque este estaba atrapado al árbol por la flecha de Kikyo.Inuyasha posee la poderosa Tessaiga (traducido al castellano como "Colmillo de acero"), una espada hecha con uno de los colmillos de su padre que puede eliminar a 1000 demonios con un movimiento y tiene la habilidad de ser modificada al bañarla con la sangre de sus enemigos (como se ve en varios capítulos) es así que obtiene técnicas como Bakuryuha y el Meido Zangetzuha.

Aunque Sesshōmaru posee a Tenseiga (traducido al castellano como "Colmillo sagrado"), otra espada hecha con uno de los colmillos de su padre, la cual es capaz de regresarle la vida a 1000 personas de un simple movimiento y abrir la puerta al inframundo con una sola blandidura, esta arma es incapaz de herir al oponente en batalla por lo que Sesshōmaru la desprecia. Eventualmente Sesshōmaru utilizó el poder de Tenseiga para revivir la cabeza de Goshinki para que Kaijinbo pudiese forjar la malvada espada Tōkijin con sus colmillos. Tokijin es una espada capaz de matar, con más poder aún que la propia Tessaiga de su hermano y por su inmenso poder solo es controlable por el propio Sesshōmaru aunque en una pelea contra Moryomaru Tokijin se rompe.

Después Sesshomaru obtiene una nueva espada llamada Bakusaiga, que recobró junto a su brazo izquierdo perdido anteriormente en batalla contra Inuyasha.

Al principio de la serie Sesshōmaru busca la Tessaiga, ya que su padre, un demonio perro de gran tamaño, la ocultó bien de ambos hermanos por algún tiempo y le puso una barrera mágica que rechaza a cualquier ser maligno que la sostenga. Por tal razón Sesshōmaru es incapaz de utilizar el arma. Sin embargo, incluso sabiendo que no la puede tocar, Sesshōmaru aún deseaba arrebatársela a Inuyasha, porque siente que un ser que es solo mitad demonio no merece poseerla. Por esta razón Sesshōmaru se enfrenta contra Inuyasha en la tumba de su padre; cuando este es capaz de transformar la espada por primera vez, logra cortarle el brazo izquierdo a Sesshōmaru. Después de que Sesshōmaru obtuvo la espada Tokijin, parece haber perdido interés en Tessaiga.

Sesshōmaru es acompañado por un pequeño demonio llamado Jaken y más tarde por una pequeña niña llamada Rin (en Latinoamérica se le dio el nombre de Lin), quien por reciprocidad fue devuelta a la vida por Sesshōmaru, utilizando a Tenseiga. Se cree que Sesshōmaru podría haber salvado a Rin porque le proporcionó comida y agua cuando él se recuperaba de una pelea con Inuyasha, poco tiempo después de haber perdido el brazo, aun cuando él rechazó los alimentos se notaba que se empezó a preocupar por ella (como se nota en algunos episodios).

También lo sigue un dragón de dos cabezas llamado Ah-Un (阿吽) que frecuentemente carga a Rin. Aun así, Sesshōmaru siempre ha discutido las opiniones sobre su apego a Rin, alegando que solo la resucitó como un experimento para saber las capacidades de su espada, que es ella la que lo sigue y que sus desquites contra quien le haga daño son solo para castigar el atrevimiento de acercarse tanto a él con malas intenciones. Pero a partir del episodio 466 al 471 del manga donde Sesshomaru va al inframundo, el demuestra lo mucho que se preocupa por Rin.

Aunque Sesshōmaru mantiene una actitud fría, con la que no parece preocuparse por lo que pase, el hecho de que mantenga a Rin cerca de él es prueba de su creciente compasión. No solo tolera a una humana, sino que la salva siempre que su vida corre peligro. Más tarde en la serie Naraku usa a Kagura para secuestrar a Rin en un plan para apoderarse de los poderes de Sesshōmaru. Este plan falló y cuando Naraku intentó escapar, Sesshōmaru, enfurecido, intentó ir tras él, pero al escuchar que la vida de Rin peligraba, lo dejó escapar y rescató a Rin.

Cuando se dirigía al monte de las animas (Mt. Hakurei) Sesshōmaru salva a Kagome, Miroku y Sango de Mukotsu, un miembro del Shichinintai (七人隊), que utiliza venenos, sin embargo Sesshōmaru solo declaró "Yo solo eliminé a alguien que se interpuso en mi camino".

En los capítulos finales de la serie de anime, se revela que existía una mujer que amó a Sesshōmaru, Sara (la cual no existe en el manga). Ella permitió que cientos de demonios poseyeran su cuerpo para robar la Tessaiga de Inuyasha, ya que creía que la espada era el deseo de Sesshōmaru. Más tarde se dio cuenta de su error, pero los demonios no la dejarían libre y Sesshōmaru utilizando la Tessaiga realizó un viento cortante (Kaze no Kizu) y liberó a Sara de los demonios y luego citó: "Siéntete libre de seguir tocando tu flauta en la otra vida". 

Es importante mencionar que en posteriores capítulos de la serie, Kagura, creación de Naraku, parece estar enamorada de él pero bajo las circunstancias ella es eliminada por el propio Naraku al ayudar a Kohaku, hermano menor de Sango. Kagura, a pesar de ser condenada a un inmenso dolor y agonía en el final de su vida, es visitada por Sesshōmaru en su lecho de muerte, quien intenta salvarla con Tenseiga, lo que le resulta imposible debido al shōki que Naraku le había aplicado, y a que Kagura, al provenir de Naraku, no era humana, sino Yōkai. Sin embargo, al momento de desvanecerse y revelar su verdadera naturaleza (una ráfaga de aire y una pluma blanca), Kagura le sonríe con completa sinceridad (y en su mente dice que se siente feliz por verlo una vez más).

Poco después es visitado por Tōtōsai, herrero creador de Tenseiga y Tessaiga, quien le dice que la espada ha notado cómo algo ha cambiado en su interior, la compasión hacia los demás. Y que la propia espada, solo utilizada para acciones buenas, indicaba que ya era hora de convertirse en un arma verdaderamente mortífera. 

Sesshōmaru nunca admite en público que se preocupa por Rin o por Jaken, pero si lo hace en sus pensamientos, y utiliza a Tenseiga para defender "lo que le importa" de manos de Sounga en  donde ambos hermanos solo pueden lograr el poder necesario para derrotar a su enemigo uniendo fuerzas y poderes. Cuando la Sounga tiene a InuYasha bajo su control y comienzan masacres, Sesshōmaru trata de correr y salvar a Rin y Jaken antes que InuYasha los cortara, aunque es Kagome la que los salva cuando ella grita a InuYasha "abajo". De igual manera se puede observar que durante la batalla final Sounga ataca a Inuyasha y Sesshōmaru, en un acto inconsciente, se arroja sobre él recibiendo el ataque en vez de su hermano.

Más adelante, (cap. 469 - 471 del manga) cuando Rin muere tras caer en el Infierno, Sesshōmaru entra allí con el propósito de rescatarla y luego, al enterarse de que no puede revivirla otra vez (Tenseiga tiene el poder para revivir a un humano solo una vez), se siente devastado, sus facciones se llenan de ira y dolor (algo muy raro, ya que siempre tiene una expresión de calma). Se da cuenta entonces de que su interés por aumentar el poder de Tenseiga es lo que llevó a ambos al infierno y mató a Rin, por lo que tira su espada a un costado, diciendo que si para aumentar el poder de tenseiga Rin tenía que moría, no la quería a su lado pues nada valía más que la vida de Rin.Tras ver estos acontecimientos, la madre de Sesshōmaru, quien guiaba a su hijo en su búsqueda, pregunta a Jaken si su hijo está triste, a lo que él responde que sí, y que Sesshomaru por su naturaleza no podía llorar, así que él tenía que derramar lágrimas por Sesshōmaru, ya que su posición no se lo permitía. Su madre entonces dice que hará algo por vez única y logra volver a Rin a la vida. Cuando Rin despierta, Sesshōmaru acaricia su rostro, mostrándose completamente feliz al ver a la humana despierta, mientras su madre comenta que se ha transformado como su padre, en el modo más "extraño", implicando su amor por una humana.

En uno de los últimos capítulos del manga (capítulo 518, volumen 52), Sesshōmaru recupera su brazo izquierdo al crear de su propia fuerza una espada (ya que Tenseiga es una herencia de su padre) a la que llama Bakusaiga, la cual residía en su interior, y no aparecería hasta que se olvidara de Colmillo De Acero. De esta forma, supera a su padre. 

En el capítulo final de Inuyasha (cap. 558 y final; "Mañana") Sesshōmaru, a pesar de su nueva compasión, esta visiblemente enojado al ser llamado "Cuñado" por parte de Kagome, a pesar de ello, cuando Jaken le sugiere matar a aquella niña que se atrevía a llamarlo así (como una falta de respeto) Sesshomaru solo le dice: cállate o te mato. Dejando claro que le da igual. Además se sabe que Rin ha sido dejada bajo la custodia de Kaede, según Inuyasha, para practicar con los humanos o lo que Rin elija; Inuyasha menciona que cuando llegue el momento, Rin elegirá si se va con Sesshomaru o se queda en la aldea; mientras Sesshōmaru la visita llevando con el algún presente para ella, lo cual indica que sigue estando pendiente de su cuidado.

Habilidades 
 Súper fuerza y velocidad: Es natural que como demonio Sesshōmaru posea una fuerza y velocidad extraordinariamente desarrolladas.
 Vuelo: Habilidad para levitar en el aire, es una de las habilidades de su verdadera forma, que al igual que otras, conserva en su forma humana.

 Poder demoníaco: Esto le permite no ser controlado por ninguna espada y romper conjuros, entre muchas otras cosas; por ejemplo cuando comienza la transformación a su verdadera forma, el poder demoníaco crea viento y en ocasiones, incluso arrojar objetos (en el episodio 7 del anime), o cuando los monjes que secuestran a Rin intentan controlarle utilizando rosarios, estos no pueden contener el poder demoníaco de Sesshōmaru y se rompen (en el episodio 162).

 Revivir y Sanar: Sesshōmaru utiliza la Tenseiga (Colmillo sagrado). Para pulverizar fantasmas y destruir seres del otro mundo, también puede revivir y sanar. Para revivir a las personas, Sesshōmaru se debe concentrar en ver a los demonios mensajeros del otro mundo y acabar con ellos.

 Longevidad: Su edad es desconocida. Pero sin duda tiene más o menos de 2000 años. Esto se demuestra en la película 3 en donde Sesshomaru habla con su Padre 700 años atrás de la historia de Inuyasha, justo cuando Inuyasha era un recién nacido, aunque para determinar eso es necesario saber la edad de Sesshomaru cuando habló con su padre por última vez. 

 Forma real: Sesshōmaru, al igual que su padre, es capaz de transformarse en un demonio perro blanco gigantesco. En este modo Su fuerza se incrementa enormemente, y aunque conserve todas sus habilidades, solo utiliza sus garras y sus colmillos para atacar.

 Materialización: Uno de sus ataques más comunes es que de la punta de sus dedos índice y medio materializa un látigo o cinta hecha de energía, la cual puede golpear, sujetar o cortar, Sesshōmaru incluso es capaz de asesinar con él a criaturas muy poderosas de un solo golpe.

Objetos 
 Tenseiga: la Tenseiga (Colmillo sagrado) es un arma heredada de su padre y es capaz de cortar seres del otro mundo, también revivir a los muertos y curar a los vivos. Lo hace al dejarle ver a Sesshōmaru los demonios mensajeros del otro mundo y acabar con ellos. En casos extremos esta espada es capaz de proteger la vida de Sesshōmaru si él se encuentra en peligro. Tenseiga no puede herir a los seres vivos, sin embargo después de que la Tokijin se partiera, Totosai reforjo a la Tenseiga, otorgándole la capacidad de usar el Meidou Zangetsuha (Luna Infernal), un ataque que permite enviar al enemigo directamente al infierno, casi al final de la serie Sesshōmaru finalmente comprende por qué su padre dejó la Tenseiga a él y una vez que la acepta como tal su brazo cortado se regenera nuevamente, el cual había sido cortado anteriormente por Inuyasha usando a colmillo de acero la primera vez. Sin embargo el poder del colmillo es limitado y no puede resucitar a alguien que haya sido revivido anteriormente, ya sea gracias al poder de la espada, como en el caso de Rin o por un poder ajeno, como Kohaku quien revivió gracias al poder de un fragmento de la perla de Shikon.
 
 Tōkijin: Sesshōmaru también posee una espada hecha con los colmillos de un demonio llamado Goshinki, una extensión de Naraku (cuya apariencia, no esperable para un ser de su clase, se debe a que muestra ser lo que no es). Aunque Goshinki era un demonio común, el poder de Tokijin es superior a de la espada Colmillo de acero de Inuyasha ya que fue creada por kaijinbo con una dentadura que pudo romper la espada de Inuyasha de una mordida. Tokijin puede disparar energía concentrada directamente al oponente, lo cual se asemeja un poco al viento cortante del Colmillo de acero. Todo aquel que empuñe esta espada es poseído por la energía maligna que emana de ella convirtiéndose en seres sin mente a su servicio, solo Sesshōmaru ha demostrado el poder mental necesario para poder controlarla sin problemas.

 Bakusaiga (Colmillo explosivo): Es la más reciente espada de Sesshōmaru. A diferencia de la espada Colmillo de acero, esta no es una herencia de su padre, si no una espada propia de Sesshōmaru que solo aparecería cuando se olvidara de Colmillo De Acero. Bakusaiga puede destruir a los yōkais, cualquiera que sea, y tiene la habilidad especial de extender el daño de su ataque hasta que caen destrozados, esto se observa mejor cuando pelea contra Naraku, al cortar partes de su cuerpo la destrucción se extendía hacia las partes sanas y de esta manera fue que a Naraku ya no le era posible regenerar su cuerpo y es destruido, es el arma más poderosa de toda la serie. 

Veneno: Como cualquier otro demonio poderoso Sesshōmaru puede liberar un veneno muy potente que puede matar tanto a humanos como a monstruos.

Véase también 
 Inuyasha
 Naraku
 Rin
 Jaken
 Ah-Un

Referencias 

Personajes de Inuyasha
Antihéroes